Irán legnagyobb városainak listája. 

Ahol az lehetséges volt, a perzsa városnevek magyar alakjait az Akadémiai Kiadó gondozásában megjelent Keleti nevek magyar helyesírása című kiadvány írásformái alapján adtuk meg, emellett zárójelben szerepeltettük a Cartographia Kiadó 2006-ban megjelent Földrajzi világatlaszában szereplő nyugati átírásváltozatokat is. A tartománynevek csak magyar alakjukban szerepelnek.

Jegyzetek 

 
Iran